Der SV Union Halle-Neustadt e.V. ist ein Sportverein in Halle (Saale), der überregional durch die Erfolge seiner Frauenhandballmannschaft bekannt wurde. Insgesamt ist der Verein in vier Abteilungen gegliedert: Handball, Kegeln, Gymnastik, Freizeitsport. Die Handballerinnen spielen derzeit in der Bundesliga.

Die Handballerinnen des SV Union 
Seit 1991/92 gehören die Union-Handballerinnen der 2. Bundesliga an, für die sie sich als Vizemeister der (zweiten) DDR-Liga Süd qualifiziert hatten. Mit einer Ausnahme: 1998/99 spielten die Wildcats, wie sich die Mannschaft auch nennt, eine Saison lang in der 1. Bundesliga.
Nach einem vielversprechenden Einstand mit Platz fünf waren die ersten Jahre in der 2. Bundesliga geprägt vom Abstiegskampf, den man mit viel Glück und den Rückzug anderer Vereine bestand. So reichten beispielsweise 1992/93 5:35 Punkte, um die Klasse zu halten, da die klar besser platzierten Bayer Leverkusen II (18:22) und BSG Halloren Halle (16:24) ihre Mannschaften zurückzogen.
Nach einer kontinuierlichen Steigerung gelang 1997/98 als Vizemeister der Aufstieg in die 1. Bundesliga, die man aber nach einem Jahr wieder verlassen musste. 2001/02 wären die Wildcats fast in die Regionalliga abgestiegen, doch konnte man sich in den Relegationsspielen gegen den Süd-Vertreter TV Ortenberg (25:23, 18:15) behaupten. Seither ist die Mannschaft regelmäßig in der Spitzengruppe vertreten. In der Saison 2004/05 wurde der Aufstiegsmodus geändert. Mit 47:9 Punkten wurden der SV Union zwar Meister der 2. Bundesliga Nord, in den Aufstiegs-Play-Offs unterlag die Mannschaft jedoch dem Thüringer HC. Seitdem waren die Wildcats vier Mal in den Aufstiegs-Play-Offs vertreten. In der Saison 2017/18 gelang als Tabellen 2. erneut der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Ein Jahr später trat die Damenmannschaft den Gang in die Zweitklassigkeit an. 2020 gelang der Mannschaft den Wiederaufstieg.

Die Wildcats in den Aufstiegs-Play-Offs 
2004/05: Thüringer HC – SV Union Halle-Neustadt 32:24, 22:26
2005/06: SV Union Halle-Neustadt – HSG Blomberg-Lippe 22:29, 30:37
2006/07: TuS Weibern – SV Union-Halle-Neustadt 35:28, 33:31
2007/08: SV Union Halle-Neustadt – SV Allensbach 25:23, 23:27

Die Saisonbilanzen seit 1991/92

Kader für die Saison 2022/23

Zugänge 2022/23 
 Madeleine Östlund (TuS Metzingen)
 Cara Reuthal (TSG Ketsch)
 Maxime Struijs (HSG Bad Wildungen)
 Lotta Woch (Frisch Auf Göppingen)
 Alexandra Lundström (Kärra HF)
 Franziska Fischer (1. FSV Mainz 05)
 Lilli Röpcke (HC Leipzig, Februar 2023, Zweitspielrecht Halle-Neustadt)

Abgänge 2022/23 
 Pia Dietz (Karriereende)
 Swantje Heimburg (Karriereende)
 Leonie Nowak (TSG Leihgestern)
 Camilla Madsen (Ziel unbekannt)
 Julia Redder (HC Leipzig)
 Lea Gruber (Kristianstad HK)
 Lena Smolik (HC Rödertal)

Zugänge 2023/24 
 Emma Hertha (VfL Waiblingen)

Abgänge 2023/24 
 Judith Tietjen (HSG Blomberg-Lippe)
 Anica Gudelj (CSM Corona Brașov)
 Marija Gudelj (Ziel unbekannt)

Jugend 
2003 wurde die weibliche B-Jugend Deutscher Meister.

Weblinks 

Internetauftritt des Vereins

Einzelnachweise 

Handballverein aus Sachsen-Anhalt
Sportverein (Halle (Saale))